«Праздники любви» (, ) — франко-румынский  художественный фильм, комедия Рене Клера. Последний фильм классика французского кино.

Сюжет 
Действие фильма происходит в XVIII веке. Войска  осадили крепость, которую обороняет . Принцесса  поручает находчивому и остроумному  найти способ примирить враждующие стороны. На самом деле принцессу волнует не столько война, сколько симпатичный солдат, сражающийся в стане врага. Миссия Жоликёра оказывается успешной и любящие сердца находят друг друга.

В ролях 
 Жан-Пьер Кассель — Жоликёр, капрал
 Мари Дюбуа — Дивин, актриса
 Женевьева Казиль — принцесса Елена
 Филипп Аврон — Томас
 Жан Ришар — принц де Белью
 Георге Ковач — маршал д'Аленбер
 Дем Рэдулеску

Ссылки 
  
 Обзор фильма The New York Times 

Фильмы Рене Клера
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1965 года
Фильмы Румынии 1965 года
Фильмы Франции 1965 года